

Patronyme 

 Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter (1787-1860), botaniste allemand ;
 Ferdinand von Hochstetter (1829-1884), naturaliste, géologue et explorateur germano-autrichien ;
 Jakob Hochstetter (1812-1880), architecte et professeur d’architecture allemand.

Toponymes 

 Îles Hochstetter : groupe d'îles du sud de la terre François-Joseph.

Voir aussi 
 Hochstett, commune française située en région Grand Est.